Le Mort qui tue, nouvelle de Jack London publiée en 1906.
 Roman et film de la première série de romans sur fantômas :
 Le Mort qui tue, roman de Pierre Souvestre et Marcel Allain
 Le Mort qui tue, film de 1913, adaptation de la nouvelle par Louis Feuillade 
 Le Mort qui tue, adaptation télévisée de Juan Luis Bunuel (1980).